Waschturm bezeichnet
 einen Apparat zum Stoffaustausch, siehe Sprühwäscher
 in der Schweiz eine Kombination aus einer Waschmaschine und darüberliegendem Tumbler